Velika nagrada Italije 2003 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 14. septembra 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:14:19,838
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 53
| + 5,294 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| + 11,835 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 12,834 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 4
|  Marc Gené
| Williams-BMW
| 53
| + 27,891 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 52
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 7
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 8
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 52
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 9
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 52
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 12
|  Zsolt Baumgartner
| Jordan-Ford
| 51
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 18
|  Nicolas Kiesa
| Minardi-Cosworth
| 51
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 50
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 45
| Pritisk goriva
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 35
| Zavore
| 9
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 27
| Puščanje olja
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 24
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 3
| Pnevmatika
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Justin Wilson
| Jaguar-Cosworth
| 2
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 0
| Hidravlika
| 6
|  
|}

Opombe 
Na tej dirki je natopilo kar devet dirkačev, ki so že vozili za moštvo Minardi : Gené, Trulli, Alonso, Fisichella, Baumgartner, Webber, Wilson, Kiesa, in Verstappen.

Formula 1 sezona 2003
2003